Zeitschrift für Geschichtswissenschaft est le nom de plusieurs revues allemandes consacrées à l'histoire :

 Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (ZGW), publié de 1844 à 1848 par  ;
 Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (ZfG) revue mensuelle publiée depuis 1953 ;
  (DZG), publié de 1888 à 1895 par Ludwig Quidde.

Homonymie de titre